Грязный Рамирес (наст. имя — Сергей Владимирович Желнов; род. , Нижневартовск, Россия) — российский хип-хоп-исполнитель. Известен под творческими псевдонимами и проектами Грязный Рамирес, RAM, Versal.

Биография 
Желнов Сергей Владимирович родился  года в городе Нижневартовск. В возрасте 9 лет Сергей попал в приют «АРГО», и прожил там последующие 2 года. Его родная мать скончалась в 2004 году, поэтому в 14 лет его усыновила старшая сестра. 1 класс учился в средней школе № 17 города Нижневартовска, остальные 10 лет учился в средней школе № 29. Сергей мог попасть в суворовское училище, но болезнь ветрянкой помешала.

С детства занимался различными видами спорта. Воспитанник СДЮШОР «Феникс». Чемпион Нижневартовска по Кудо, среди юношей. Чемпион первенства «открытой европы» в номинации «современные танцы». В течение 5 лет работал хореографом.

Имеет два высших образования: специалист в области развития культуры и социальных технологий и специалист по рекламе и связям с общественностью.

Творческая деятельность

Начало творческого пути 
Благодаря своему старшему брату ещё в подростковом возрасте Сергей начал увлекаться хип-хоп культурой, в частности брейк дансом. Позднее он стал отдавать все большее предпочтение рэпу, основав рэп-группу «Стратегия Воздействия» совместно с другими нижневартовскими исполнителями. Группа выступала на различных городских и окружных фестивалях. За время существования объединения было выпущено 4 альбома: "Воздействие по стратегии ", «Дегустация Продукта», «Команда Залп», «Все Свои». Группа также отметилась выступлением на радио «Европа-плюс. Нижневартовск».

Сидоджи Дубоshit и Грязный Рамирес 
В 2014 году Сергей и его давний знакомый Андрей Золотухин, ранее известный как etna1se, решили создать хип-хоп-дуэт — Сидоджи Дубоshit и Грязный Рамирес. 29 июля они записывают видео на композицию «Дюркгейм», закрыв свои лица масками, что в последующем стало неотъемлемой частью их сценических образов.

12 августа выходит их первый клип под названием «Мереана Мордегард», названный в честь мистического видео «Mereana Mordergard Glesgorv», после просмотра которого люди якобы совершали самоубийства. Изначально трек не получил широкой популярности, однако позже во время исполнения своих треков на трансляции в чат-рулетке их случайно заметил человек знакомый c Oxxxymiron и пообещал показать ему их клип. 17 ноября 2014 года Oxxxymiron оставляет твит со ссылкой на клип «Мереана Мордегард», что принесло исполнителям заметную популярность.

13 января 2015 года выходит клип на композицию «Волшебники Страны Поноz», который был хорошо принят новой аудиторией, пришедшей после твита Оксимирона. После этого они отметились совместными композициями с такими исполнителями как 2rbina2rista и Elias Fogg.

4 июля 2016 года выходит первый микстейп под названием «Мочивилс». Данный релиз значительно увеличил аудиторию слушателей и определил дальнейший вектор развития творчества дуэта.

12 апреля 2016 года выходит клип на трек «Джин Grey». Выход данного клипа принёс дуэту популярность, собрав миллионы просмотров на YouTube.

5 апреля 2017 дуэт выпустил свой второй микстейп под названием «Мочивилс II», в котором исполнители показали все, чему они научились за годы совершенствования своей музыки. Пластинка получила широкую популярность и на данный момент, среди фанатов считается одной из самых лучших работ артистов.

Сольная карьера 
После продолжительных разногласий насчет дальнейшего развития проекта Грязный Рамирес выпускает клип на сольный трек «Токсин».

После успеха клипа, в ноябре 2017 дуэт выпустил EP «Reptile», в котором принял участие грайм-mc Redo. Однако, большинство композиций релиза были записаны без Сидоджи. Это дало новый толчок развитию сольной карьеры Рэма и 19 июля 2018 года у него вышел собственный сольный альбом «Symbiosis».

11 октября 2018 года RAM отметился совместной композицией «Каберне» с группой Anacondaz на их альбоме под названием «Я тебя никогда».

22 марта 2019 года у Грязного Рамиреса вышел сольный альбом TRAUMATIX. На данном релизе поучаствовали такие рэперы, как: Bumble Beezy, ATL и малоизвестный иностранный исполнитель Killa Sof. Альбом был положительно встречен фанатами и получил золотую сертификацию Sony, а осенью 2020 релиз получил первую платину. Позже была выпущена обновлённая версия альбома, переделанная в жанре рэпкор и ню-метал, под названием TRAUMATIX ULTIMATE. Туда вошла уже ранее представленная коллаборация с Dope D.O.D. Также отметилась солистка группы «Слот» — Нуки на композиции «Театр абсурда».

18го мая 2019 года RAM выступил на фестивале канала Музыка первого «Маевка».

2 августа 2019 RAM выпустил совместный трек с нидерландской группой Dope D.O.D. под названием «Crazy».

17 апреля 2020 рэпер выпускает 4-й альбом «Sadeastwood». Состоит он из 14-ти треков, из которых 6 — коллаборации с другими исполнителями. На релизе отметились: RAYBAX, DK, Гарри Топор, Drummatix и Фаст Альберто из ОУ74. В целом, альбом был встречен положительно.

Почти ровно через год, 16 апреля 2021 Сергей выпускает альбом Traumatix 2. Участие на этом альбоме приняли: Leanje, Redo, Miss Baas, Horus, Suaalma. 3 декабря того же года артист выпустил альбом "TRIBE", с танцевально направленным звучанием.

Рэп-баттлы 
25 февраля 2018 Грязный Рамирес выступил на Versus Battle против Энди Картрайта и по решению судей вышел из баттла победителем.

12 августа 2018 RAM вновь принял участие в Versus GAZ (BPM) против Mufasah.

7 сентября 2019 принял участие в 17 Независимом Баттле Hip-Hop.ru, где дошел до полуфинала. В 1 раунде набрал максимальное количество баллов. Одолел таких MC, как Otro Trago, CHIPACHIP, Андрей Трабл, Виктор СД, Gillia, Noize MC. В полуфинале же проиграл Вите Classic-у. Занял четвертое место после поражения от Nervniy.

Осенью 2020 года стартовал Pro Battle №1, где RAM так же принял участие. Артист дошел до 7 раунда из 8, проиграв Мише H1GH

2 июля 2022 Рамирес принял участие на Кубке МЦ в баттле против Шумма. По судейскому решению победителем в баттле стал оппонент RAM`а

Дискография

Студийные альбомы

SID x RAM

Синглы 
Токсин
 Bull (ft. Shadow030)
 AMOK
 Нож (ft. [AMATORY])
 Crazy (ft. Dope D.O.D.)
 В долгий путь — 1 раунд. 17ib
 Ветер перемен — 2 раунд. 17ib
 Дело нескольких минут — 3 раунд. 17ib
 В книге все было по-другому — 4 раунд. 17ib
Желтый отец(ft. DK) prod. MjFree
 Пропорция уязвимости (prod. Divisixn, SK1TTLESS BEATS)— 6 раунд. 17ib
Идеальный пациент (1 часть) prod. Minigunpunk — 7 раунд. 17ib
Идеальный пациент (2 часть) prod. CLONNEX — 7 раунд. 17ib
За гранью здравого смысла (1 часть. при уч. Suaalma) prod. Minigunpunk — 8 раунд. 17ib
За гранью здравого смысла (2 часть) prod. NO Beatz — 8 раунд. 17ib
Родители такому не научат (1 часть) minigunpunk prod. — 9 раунд. 17ib
Родители такому не научат (2 часть) encode prod. — 9 раунд. 17ib
Мир после меня prod. NoBeats — 10 раунд 17ib
Технокамикадзе (ft. Suaalma) prod. minigunpunk
Ты не понимаешь, это другое (prod. by SK1TTLESS BEATS) - 1 раунд pb
Что ни день, то новость - 2 раунд pb
Обсудим - 3 раунд pb
Между делом - 5 раунд pb
FUCK TOP - 6 раунд pb
Made in Russia (ft. kommo)
Rose for Leo (ft. Suaalma) - 7 раунд pb
ENEMY 3 (ft. RAYBAX)
Норма(Слот cover)
Neverland(ft. kommo, Noize mc)
Вижу в темноте
Затмение (ft. LeanJe)

Гость 

 Уиджи (prod. by ALX beats)
 Каберне (при уч. Anacondaz) — альбом "Я тебя никогда"
 Molotov R (при уч. Redo) — альбом "Terminal"
 FLATZ (при уч. Redo) — альбом "Underrated"
 Fast move (при уч. BATO) — альбом "Names"
 Acw (при уч. Redo) — альбом "Underrated 2"
 Голиаф (при уч. THE ANIMEBIT) — альбом "DEXPOTA — What the noise 1"
 До первого трабла (при уч. G4OUR) — альбом "Дом, который построил Жнец"
 Незнакомый номер (при уч. G4OUR, OFFMI) — альбом "Дом, который построил Жнец"
 Нож (при уч. Amatory) — альбом "DOOM"
Великан (при уч. LeanJe) - альбом "Мёртвая петля"
Затмение (при уч. LeanJe)
Petrol (при уч. Redo, BATO)(альбом - ARKTECH)
??? ( при уч. Oxxxymiron) - (альбом -???)

Видеография

В составе Sid x Ram 
 Мереана Мордегард
 Волшебники Страны понOZ
 Клинч
 Транс Сфер
 Джин Grey
 PANDEMONIUM
 RAMSING

Сольно 
 Токсин
 Magnitude
 Flatz (ft. Redo)
 Пот
 Паразит
 Молот
 Технокамикадзе (ft. Suaalma)
 Chickenhead 
 Злой

Примечания 

Музыканты рэп-рока
Музыканты, известные под псевдонимами
Рэперы России
Участники Versus Battle
Родившиеся в Нижневартовске